Новодонецьке — селище міського типу, Донецька область, Краматорський район
 Новодонецьке — селище, Донецька область, Волноваський район